Nationaal Museum (Bangkok), Thailand
Chiang Saen Nationaal Museum, Chiang Saen
Nationaal Museum van Afghanistan
Nationaal Museum van Brazilië
Nationaal Museum van Canada
Nationaal Museum van China
Nationaal Museum van de Filipijnen
Nationaal Museum van Indonesië
Nationaal Museum van Irak
Nationaal Museum van Iran
Nationaal Museum van Tsjechië
Nationalmuseet, Denemarken
Nationalmuseum, Zweden
Nationaal Archeologisch Museum van Athene, Griekenland
Magyar Nemzeti Múzeum, Hongarije
Museo Nazionale Romano, Italië
Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Italië

In Washington DC, Verenigde Staten:
National Museum of African American History and Culture
National Museum of African Art
National Museum of American History
National Museum of the American Indian
National Museum of Health and Medicine
National Museum of Natural History
National Museum of Women in the Arts

In Nederland:
Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers, Den Helder
Nationaal Rijtuigmuseum, Leek
Nationaal Ruimtevaart Museum, Lelystad

Zie ook 
 Nationaal Historisch Museum (doorverwijspagina)